A-2 hrvatska košarkaška liga za žene za sezonu 2016./17. se sastoji od dvije skupine. Prve dvije ekipe iz svake skupine se plasiraju u Ligu za prvaka čiji pobjednik stječe pravo nastupa u A-1 ligi

 Ljestvice 

 Skupina A 
Također i pod nazivom A-2 liga za žene Sjever

 Skupina B 
Također i pod nazivom A-2 liga za žene JugSudionici:'''
 FSV Rijeka
 Gospić
 Kvarner Rijeka
 Omiš
 Otočac
 Salona Solin
 VodiceOmiš je osvojio ligu, ali je odustao od kvalifikacija (Lige za prvaka), u koje je iz B skupine išao samo Kvarner.

 Liga za prvaka Kvarner i Dubrava BLC'' su se plsirali u A-1 ligu.

Poveznice 
 A-1 liga 2016./17.

Izvori 
 zenska-kosarka.com, A-2 liga za žene 
 hks-cbf.hr, A-2 ženska liga za prvaka - ljestvica , pristupljeno 25. svibnja 2017. 
 eurobasket.com, Hrvatska žene - A-2 liga 2016./17., pristupljeno 25. svibnja 2017. 
 ksz-zagreb.hr, A-2 ženska liga Skupina A, pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ks-kckz.hr, A-2 liga Seniorke Sjever 2016./17. (ukupno) , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ks-kckz.hr, A-2 liga Seniorke Sjever 2016./17. (u konkurenciji) , pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksobz.hr, A-2 ženska liga Skupina A (ukupno), pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksobz.hr, A-2 ženska liga Skupina A (u konkurenciji), pristupljeno 25. svibnja 2017.
 hks-cbf.hr, A-2 ženska liga (skupina B): Raspored natjecanja sezona 2016/17 , objavljeno 12. listopada 2016., pristupljeno 25. svibnja 2017.
 

2016-17
ž-2-A-2